Michael Brown eller Mike Brown kan syfta på:

* Michael S. Brown (född 1941), amerikansk Nobelprisbelönad genetiker
 Michael E. Brown (född 1965), amerikansk astronom
 Mike Brown (kampsportare) (född 1975), amerikansk MMA-utövare
 Michael Brown (fotbollsspelare) (född 1977), engelsk fotbollsspelare
 Mike Brown (ishockeyspelare) (född 1985), amerikansk ishockeyspelare